Macute est un toponyme qui peut désigner :
Macute, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
Macute, un village de Croatie situé dans la municipalité de Voćin, comitat de Virovitica-Podravina.